Název Veliká Ves má více obcí:
 Veliká Ves (okres Chomutov) – obec v okrese Chomutov
 Veliká Ves (okres Praha-východ) – obec v okrese Praha-východ

Podobný název
 Velika Ves – vesnice v Chorvatsku, část města Krapina

Související články 
 Velká Ves

Externí odkazy